Onderdistrict in Indonesië
 Kuranji (Padang), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Padang in de provincie West-Sumatra
 Kuranji (Tanah Bumbu), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tanah Bumbu in de provincie Zuid-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Kuranji (Taktakan), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Kuranji (Labu Api), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Kuranji (Kuranji), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang in de provincie West-Sumatra